Die Oracle Netsuite Open 2022 fanden vom 30. September bis 4. Oktober 2022 in San Francisco, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Silver. 

Vorjahressieger waren Ali Farag bei den Herren und Amanda Sobhy bei den Damen. Sobhy gelang die Titelverteidigung mit einem Finalerfolg über Farida Mohamed, die sie mit 9:11, 11:5, 11:3 und 11:7 besiegte. Bei den Herren setzte sich Mohamed Elshorbagy im Endspiel gegen seinen Bruder Marwan Elshorbagy mit 6:11, 11:9, 11:2 und 11:8 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestehen aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Zane Patel bei den Herren und Riya Navani bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Sämtliche Spiele bis auf das Finale wurden im Best-of-three-Format ausgetragen. Lediglich das Endspiel fand im Best-of-Five-Modus statt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld beträgt jeweils 80.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23